Николай Граббе: Граббе, Николай Карлович (1920—1990) — советский актёр театра и кино.
 Граббе, Николай Павлович (1832—1896) — русский генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.